Samoilowa ist die weibliche Form des Nachnamens Samoilow und der Familienname folgender Personen:
 Julija Olegowna Samoilowa (* 1989), russische Sängerin
 Konkordija Nikolajewna Samoilowa (1876–1921), russische Revolutionärin
 Tatjana Jewgenjewna Samoilowa (1934–2014), russische Schauspielerin

Siehe auch:
 Samoilowka